Дороти Брейди (; 14 июня 1903, Элк-Ривер,  — 17 апреля 1977, ) — американский экономист и математик. 

Бакалавр (1924) Рид-колледжа (Портленд); магистр Корнеллского университета (1926); доктор философии (1933) Калифорнийского университета (кампус в Беркли).

Была замужем (1926—1933) за известным экономистом . В 1933 году у них родился сын. 

Преподавала в Вассар-колледже, Нью-Йоркском университете, университете Иллинойса, Чикагском (профессор экономической теории, 1956—1958) и Пенсильванском университетах.

Основные произведения 
 «О решениях гомогенного линейного дифференциального уравнения» (On the Solutions of the Homogeneous Linear Differential Equation, 1933, тезисы докторской диссертации).

Примечания

Литература 
 Richard A. Easterlin. Dorothy Stahl Brady, 1903—1977 // Journal of Economic History, Vol. 38, No. 1, The Tasks of Economic History (Mar., 1978), pp. 301–303

Ссылки 
Биография Д. Брейди 

Математики США
Женщины-математики США
Математики по алфавиту
Выпускники Средней школы Линкольна (Портленд, Орегон)
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Чикагского университета
Преподаватели Уортонской школы бизнеса